Полихро́ний ( — «длительный, долгий, долговечный» от  — «много» +  — «время») — мужское личное имя.

Известные носители 
 Полихроний (IV век — после 444 года) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный, память  — .
 Полихроний Агапиевич Сырку (1855 — 1905) — российский историк, литературовед и языковед.

Ссылки